Saint John's kan syfta på:

 St. John's Medical College – en skola i Bangalore, Indien

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Saint John's, Antigua och Barbuda, huvudstaden, Parish of Saint John,

Kanada 

 St. John's, Newfoundland och Labrador, provinshuvudstad,

Karibiska Nederländerna 
 St. Johns, Saba

Montserrat 

 Saint John's Village, ort, Parish of Saint Peter,

Storbritannien 
 St. John's, Isle of Man
 St. John's Wood, London
 St. John's Cathedral, Limerick

USA 
 St. Johns, Arizona
 St. Johns, Michigan

Personer 
 Adela Rogers St. Johns, amerikansk författare

Se även 
 Saint John